Dlanggu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dlanggu (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,48), Jawa Timur, 
 Kecamatan Dlanggu (distrikt i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Dlanggu (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 112,43), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar